Над пропастью во ржи — многозначный термин:

 «Над пропастью во ржи» — роман американского писателя Джерома Сэлинджера
 «Над пропастью во ржи» — песня из репертуара Ирины Аллегровой
 «Над пропастью во ржи» — песня из репертуара группы «Би-2»
 «Над пропастью во ржи» (Catcher in the Rye) — песня американской рок-группы Guns N’ Roses

См. также 
 «За пропастью во ржи» — американская биографическая драма режиссёра Дэнни Стронга